Двина́ может означать:

Топоним 
Двина — разговорное наименование следующих рек:
 Западная Двина — река в России, Белоруссии и Латвии.
 Западная Двина — город в Тверской области.
 Северная Двина — река в Архангельской области России.

Названия 
 «Двина» — стационарный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-75 (В-750).
 «Двина» — шахтная пусковая установка для Р-12
 «Двина» — журнал, издающийся в Архангельске.
 «Двина» — общевойсковые учения Советской Армии ВС СССР, проведённые в 1970 году.
 «Двина» — авиационная КВ радиостанция РСБ.
 «Двина» — авиационный СВ-КВ приёмник УС-8.
 «Двина» — название футбольного клуба «Витебск» в 1963—1985 годах.
 «Двина» — название футбольного клуба «Двина-Белкон» из Новополоцка в 1981—1989 годах.
 «Двина» — название футбольного клуба «Нафтан» из Новополоцка в 1981—1988 годах.

Наименование 
 «Двина» — галера Балтийского флота Российской империи 1721 года постройки.
 «Двина» — плавучая база подводных лодок Русского флота.
 «Двина» — плавучая база Бригады подводных лодок Северного флота.

См. также 
 Битва на реке Двина
 Двинский